Cerentinesi – abitanti di Acerenthia
Cerentinesi – abitanti di Cerentino
Cerentinesi – abitanti di Cerenzia